Navarro kan som auktorsförkortning betyda:

 Ariel V. Navarro
 Enia Navarro
 Fernando Navarro
 Gonzalo Navarro
 Edmundo Navarro

Robotskapade auktorsförkortningar